Historial de partidas do Fútbol Club Barcelona na Liga ACB na temporada de 1983-84 até a temporada de 2010-11 (12 J).

Liga regular

Play off

Fonte
 Enciclopédia Liga ACB